Municipio de Moscow puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Moscow (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Cavalier.
 Municipio de Moscow (Iowa), un municipio ubicado en el condado de Muscatine.
 Municipio de Moscow (Kansas), un municipio ubicado en el condado de Stevens.
 Municipio de Moscow (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Hillsdale.
 Municipio de Moscow (Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Freeborn.